Il doppio del torneo di tennis Ilheus Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Ilheus Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Hendrik Jan Davids e Jacco Eltingh. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Roger Smith e Tobias Svantesson (tds n. 4) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di Serie

  Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (quarti di finale)
  David Rikl /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

  Pablo Albano /  Christian Miniussi (primo turno)
  Roger Smith /  Tobias Svantesson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Ilheus Challenger 1990